Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Raja Casablanca nelle competizioni ufficiali della stagione 2010-2011.

Organico

Rosa

Risultati

Campionato

Girone d'andata

Girone di ritorno

Coppa del Marocco

CAF Champions League

Collegamenti esterni 
 

2010-2011